San Jose Sharks je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v kalifornském městě San José. Do NHL vstoupil v ročníku 1991/92 a hraje v Pacifické divizi v rámci Západní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale SAP Center s kapacitou 17 562 diváků. Klubové barvy jsou čírka, tmavě oranžová, černá a bílá.

Historie 

Největší úspěchy týmu je šest vítězství v divizi (2001/02, 2003/04, 2007/08, 2008/09, 2009/10 a 2010/2011), zisk Presidents' Trophy 2008/09 pro tým, který získá nejvíc bodů v základní části a postup do finále konference play off 2003/04, 2009/10 a 2010/11.

Současný stadion San Jose Sharks se jmenuje SAP CENTER, byl otevřen v září roku 1993. Náklady na stavbu tohoto stadionu se blížili 165 mil. dolarů a jeho kapacita je 17 562 diváků. Tato hala byla postavena jako multifunkční, využívá se dále také na zápasy basketbalu, boxu a na koncerty.

První dvě sezony museli kvůli stavbě arény sehrát "Žraloci" v San Franciscu v aréně Cow Palace.

Úspěchy 

 Vítěz základní části ( 1× )
 2008/09
 Vítěz Campbellovy konference (západní konference) ( 1× )
 2015/16
 Vítěz pacifické divize ( 6× )
 2001/02, 2003/04, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11

Individuální trofeje 

Zdroj:

Klubové rekordy

Za sezonu 

Zdroj: 

Góly: 51, Jonathan Cheechoo (2005/06)
Asistence: 90, Joe Thornton (2006/07)
Body: 114, Joe Thornton (2006/07)
Trestné minuty: 326, Link Gaetz (1991/1992)
Průměr obdržených branek: 2,06, Vesa Toskala (2003/04)
Procento úspěšnosti zákroků: 93,0, Vesa Toskala (2003/04)
Čistá konta: 9, Jevgenij Nabokov (2003/04)
Vychytaná vítězství: 46, Jevgenij Nabokov (2007/08)

Celkové 

Zdroj: 

Góly: 522, Patrick Marleau
Asistence: 804, Joe Thornton
Body: 1111, Patrick Marleau
+/- : +161, Joe Thornton
Trestné minuty: 1001, Jeff Odgers
Čistá konta: 50, Jevgenij Nabokov
Vychytaná vítězství: 293, Jevgenij Nabokov
Odehrané zápasy: 1607, Patrick Marleau
Odehrané zápasy bez přerušení: 624, Patrick Marleau
Hat Tricks: 9, Jonathan Cheechoo

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v San Jose Sharks

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 San Jose Sharks na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1991
Sport v San José (Kalifornie)
Sportovní kluby v Kalifornii